Farid Boudjellal  (né en 1953) est un auteur de bandes dessinées français ;
 Mourad Boudjellal (né en 1960) frère du précédent, a fondé et dirigé la maison d'édition Soleil Productions, et ancien président du Rugby club toulonnais (2006-2020).